WIP, sigle composé des trois lettres W, I et P, peut signifier ou faire référence à :
 Work in Process (ou Work in Progress), soit en français, un encours de production, le travail en cours, non terminé et ayant requis un investissement.
 Wallonie Image Production, producteur et distributeur de films et documentaires en Région wallonne (Belgique).
WIP, le label de la société de production de l’homme d’affaires et impresario Simon Wajntrob
Le WIP projet est un projet d'infrastructure internet décentralisé, parfois associé a l'idée du web 3.0.
 Le Western Independance Party of Saskatchewan est un parti indépendantiste canadien qui prône la création d'un pays indépendant formé du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.
 Warner Independent Pictures, une filiale de Warner Bros. Pictures spécialisée dans la production et la distribution de films indépendants.
 Women in Prison, sigle anglo-saxon désignant une catégorie particulière de films d'exploitation, les films de prison pour femmes.

Références